Beber (Batukliang), een plaats in Indonesië
Beber (Beber), een plaats in Indonesië
Beber (Cimaragas), een plaats in Indonesië
Beber (Ligung), een plaats in Indonesië